TCL або Tcl може означати:

Бізнеси 
 TCL Technology — підприємство в Китаї, виробник споживчої електроніки

Інформатика 

 Transform, clipping, lighting — функція 3D-графічних карт

Програмне забезпечення 

 Tcl — мова програмування
 Terminal Control Language — мова, що використовувалася для програмування пристроїв Verifone
 Tiny Core Linux — мінімалістичний дистрибутив Linux.
 Transaction Control Language — частина SQL для роботи з транзакціями